I Riksdagsvalet (lantdagsvalet) 1 och 3  mars 1919 på Åland så röstade 6 177 av 12 886 röstberättigade ålänningar. Till skillnad mot de föregående valen så fanns det ingen åländsk kandidat att rösta på och Tidning Åland hade inget valengagemang, eftersom nu hade Ålandsrörelsen dragit igång på allvar sina kampanjer för att få Åland att tillhöra Sverige.

Valupptakten 
Ålandsrörelsens topptrio f.d riksdagsmannen Julius Sundblom, Johannes Eriksson och Johan Jansson var våren 1919 på fredskonferensen i Paris och knöt kontakter och försökte tillsammans med  främst  den svenska Sjöministern Erik Palmstierna få upp Ålandsfrågan som en av punkterna på dagordningen i fredskonferensen.  Julius Sundblom var mycket nöjd över mottagande på deras resa  och han och Eriksson och Jansson var övertygade att den Baltiska Kommissionen på fredskonferensen skulle ta upp Ålandsfrågan. I Ålandstidningen så var intresset betydligt mera fokuserad  på Ålandsrörelsens förehavanden på sin resa än det kommande valet till den nya riksdagen. Det fanns i praktiken ingen alls information om valet. 

Den andra åländska tidningen Ålands Posten som hade startats av Ålandskommittén i februari 1919 en månad före riksdagsvalet försökte engagera ålänningarna. Tidningen trycktes i Åbo och fördes över till Åland.

Valresultatet 
Det blev ett rekordlågt valdeltagande från Åland, under 50 procent av de röstberättigade gick till valurnorna. Det är en reaktion på att Ålandstidningen inte marknadsförde valet överhuvudtaget och att det inte fanns några åländska kandidater. Det är ändå noterbart att nästan 50 procent av ålänningarna engagerade sig i ett finskt val, samtidigt som Ålandsrörelsen hävdade att upp till 96 procent av den åländska befolkningen ville återförena sig med Sverige. Det är möjligt att Ålands Posten nådde en del av väljarkåren via sina tidningar. 

I Mariehamn var det nästan normala nivåer på röstdeltagandet.

Fördelningen mellan de olika blocken

Referenser

1919
1919 i Finland
Ålands historia
Val på Åland
Ålandsfrågan